HMS Jupiter je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Jupiter (1905) 
 HMS Jupiter (F85) 
 HMS Jupiter (F60)

Jupiter